Chiesa di Santa Maria della Pieve di Arezzo
 Chiesa di Santa Maria della Pieve di Cuneo
 Chiesa di Santa Maria della Pieve di Savigliano
 Chiesa di Santa Maria della Pieve di Medole